Пыстрома — посёлок в Виноградовском районе Архангельской области. Входит в состав Рочегодского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в центре Виноградовского района, на левом берегу реки Пыстрома (приток Нондруса).

История 
Посёлок Пыстрома интенсивно строился в 1947—1948 годах.

Население 

Ныне, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, постоянного населения в посёлке нет. В 2006 году было 8 человек, в 2002 году — 101 человек (русские — 90 %).

См. также 
 Няводы
 Березник
 Конецгорье
 Кургомень
 Рочегда
 Сельменьга
 Клоновский заказник
 Конецгорская узкоколейная железная дорога

Литература 
 Озол Л. Ю. Летопись Двиноважья.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии посёлка в 2005 году
 Вехи истории (Конецгорского леспромхоза)
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»
 КОНЕЦГОРСКАЯ УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 ПереезД dot РУ (ЖИВЫЕ РЕЛЬСЫ)

Карты 
 Пыстрома. Публичная кадастровая карта
 [mapp38.narod.ru/map1/index39.html P-38-39,40. (Лист Рочегда)]
 Пыстрома на Wikimapia

Населённые пункты Виноградовского района (Архангельская область)